Замхово  — топоним:

Беларусь 
 Замхово — деревня, Прозорокский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Замхово — хутор, Прозорокский сельсовет, Глубокский район, Витебская область